Juan López puede referirse a:

Personas 
 Juan López de Palacios Rubios  (1450 - 1524), jurista español;
 Juan Sebastián López  (1999-), Cantante colombiano;
 Juan López (c. 1455-1501), eclesiástico español, obispo y cardenal; 
 Juan López de Hoyos (1511-1583), escritor español; 
 Juan López de Úbeda (s. XVI), poeta y dramaturgo español;
 Juan López de Velasco (1530-1598), cosmógrafo e historiador español;
 Juan López Arguto (1572-1637), eclesiástico español, obispo de Puerto Rico y de Caracas;
 Juan López de la Flor y Reinoso (? - 1694), militar español, gobernador de Costa Rica;
 Juan López Peñalver (c. 1763-1835), científico español;
 Juan "Chango" López (1823-1874), cateador chileno, fundador de Antofagasta;
 Juan Francisco López Aguirre  (n. 1830-¿?), militar hondureño, Presidente Provisional de Honduras en 1855;
 Juan López Ortiz (s. XX), militar mexicano;
 Juan López Sánchez (1900-1972), sindicalista y político español, ministro de Comercio durante la Guerra Civil Española;
 Juan López Fontana (1908-1983), entrenador de fútbol uruguayo;
 Juan López López (1909-1988), escultor español;
 Juan López-Morillas (1913-1997), historiador español;
 Juan Ernesto López (Pepeto) (1935-), actor y humorista venezolano;
 Juan López Fernández (1939-), historietista español conocido como Jan;
 Juan Carlos López Mena (1941-), empresario argentino nacionalizado uruguayo;
 Juan López Hita (1944-), futbolista español.
 Juan López Mella (1965-1995), piloto de motociclismo español.

Personajes ficticios 
 Juan López, alter ego de Superlópez.

Lugares 

 Juan López, localidad balneario en la Región de Antofagasta, Chile.